Moctezuma kan syfta på:

 Moctezuma I (Moteuczoma Ilhuicamina eller Motecuhzoma Ilhuicamina) - den femte aztekiske härskaren vars regeringstid var 1440–1468
 Moctezuma II (Moteuczoma Xocoyotl eller Motecuhzoma Xocoyotzin) - den nionde aztekiske härskaren, som regerade 1502-1520 och störtades av den spanske conquistadoren Hernán Cortés
 Moctezuma (spansk ätt) - spansk högadlig ätt vars stammoder var Tecuichpo Ixcaxochitzin, dotter till ovanstående Moctezuma II
 Moctezuma (mytologisk gestalt) - enligt navajoindianernas tradition människornas skapare och välgörare

Geografi

Mexiko 

 Moctezuma, Sonora, 
 Moctezuma kommun, San Luis Potosí, 
 Moctezuma kommun, Sonora, 
 Moctezuma, Tamaulipas, Xicoténcatl, 
 Moctezuma, Chihuahua, 
 Moctezuma, Puebla, Nopalucan, 
 Moctezuma, Guerrero, 
 Moctezuma, Ixhuatlán del Café, 
 Moctezuma, Querétaro Arteaga, Pedro Escobedo, 
 Moctezuma, Minatitlán, 
 Moctezuma, Oaxaca, Santa Lucía Monteverde, 
 Moctezuma, Zacatecas, Nochistlán de Mejía,

Se även
 Montezuma

Robotskapade Mexikoförgreningar